Оловяшкино — деревня в Островском районе Псковской области России. Входит в состав Островской волости.

Расположена на северо-восточном приграничье города Остров.

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Волковской волости Островского района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)